Kandut ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Schaunig-Kandut (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ) und Juristin, siehe Gaby Schaunig
 Jennifer Kandut (* 1991), österreichische Rocksängerin